Верхнема́рково (иногда в написании Верхне-Марково, Верхнее Марково) — посёлок в Усть-Кутском районе Иркутской области. Расположен на левом берегу реки (приток Лены), в 150 км северо-восточнее Усть-Кута.

Население — 1908 человек. (2008) 

Добыча углеводородов, древесины.

Входит в Верхнемарковское сельское поселение. Глава администрации — Константин Валерьевич Власов.

Под Верхнемарковом часто понимают три тесно связанных населённых пункта: посёлок Верхнемарково, посёлок Заярново и село Марково как районы посёлка.

Физико-географические характеристики

Географическое положение 
Верхнемарково расположен севернее центральной части Иркутской области в северо-восточной части Усть-Кутского района на левом берегу реки Лены.

Ближайшие города — Усть-Кут (136 км на юго-запад по автодороге), Киренск (120 км на северо-восток по зимнику).

Часовой пояс —  (Иркутское время).

О климате, рельефе и почвенном покрове см.: Усть-Кутский район Иркутской области.

Полезные ископаемые 
В непосредственной близости от посёлка находится Марковское нефтегазоконденсатное месторождение. Среднегодовая добыча составляет 4 тыс. тонн нефти, 53,9 млн м³ газа, 14 тыс. тонн конденсата.

История 
История посёлка неразрывно связана с историей села Маркова, располагающегося на противоположном берегу Лены. До середины XX века правобережное Марково было крупнейшим селом в округе. Там были школа, церковь (позже клуб), сельсовет. Точная дата появления строений на левом берегу неизвестна.

В 1948 году верхнемарковский колхоз «Новая жизнь» был отмечен орденом Ленина. В областном соревновании колхоз занимал 2—3-е места, за что получил две премии по 8 тыс. рублей.

Бурное развитие Верхнемаркова как посёлка началось в 1960-х годах, с началом геологических изысканий и добычи углеводородов.

В 1962 году на левом берегу, в Верхнемаркове, забил первый фонтан нефти, прозванный Марковским фонтаном. На разведку и освоение месторождения XIX съездом комсомола сюда была направлена Ленская нефтегазоразведочная экспедиция. Посёлок быстро рос за счёт специалистов — переселенцев из разных регионов СССР, появлялись новые улицы, жилые кварталы. Подыскивалось даже название будущего города — как один из вариантов, Нефтеленск . Однако ёмкость месторождения оказалось меньше предполагаемой. Появились экологические проблемы — загрязнение грунтовых вод, нефтяные проявления.

В 1968 году в Верхнемарково была перенесена школа из Маркова.

В 2004 году Верхнемарково стало центром новообразованного Верхнемарковского сельского поселения

Название 
Посёлок расположен чуть выше села Маркова по течению Лены, отсюда приставка «Верхне-» в названии. Название Маркова происходит от имени основателя Кипрюшки Маркова или Марчко Никитина (подробнее о версиях см.: Марково).

Широко распространено также написание Верхне-Марково, иногда — Верхнее Марково. На некоторых картах это приводит к казусам: различные написания могут быть размечены как названия отдельно стоящих населённых пунктов.

«Большое» Верхнемарково 
В настоящее время под названием Верхнемарково часто объединяют три населённых пункта, тесно связанных между собой: собственно посёлок Верхнемарково, село Марково и посёлок Заярново. Причём последние два считаются районами посёлка.

Вместе с тем, населённые пункты обозначены отдельно как в текстах законодательных актов Иркутской области, так и на географических картах.

Экономика 
В Верхнемаркове расположено большинство предприятий сельского поселения.

2 крупных предприятия:
 ООО «НК Дулисьма»;
 Иркутская нефтяная компания.

Кроме того, «БЭКойл-Игирма», филиал УМСХП «Лена», ООО Предприятие связи «Универсал», ООО «Марковское коммунальное предприятие», 15 индивидуальных предпринимателей.

Основной вид деятельности — нефтедобыча и лесозаготовка. Газ, добываемый на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, расходуется на выработку электроэнергии и отопления Верхнемаркова и ближайших населённых пунктов, нефть и конденсат транспортируются в Усть-Кут.

Транспорт 
Верхнемарково связано автомобильной дорогой с городом Усть-Кутом (выход на  и далее на ). Связь с сёлами Верхнемарковского сельского поселения — по лесным и тракторным дорогам.

Зимой через Верхнемарково проходит автозимник Усть-Кут — Якутск, открывается региональный автозимник Верхнемарково — Ербогачён.

В стадии строительства находится федеральная автодорога «Вилюй» Тулун — Якутск, проходящая в 7 км. от посёлка.

Ближайшие:

 ж.-д. станция — Лена-Восточная,
 аэропорт — Усть-Кут,
 речной порт — Осетрово.

Связь 
Почтовое отделение 666778. Проводная телефонная связь. С 2008 года предоставляется сотовая связь, действуют операторы МТС, Байкалвестком, МегаФон, Билайн.

Социальная сфера

Образование 
Детский сад «Рябинушка». Рассчитан на 75 мест, посещают 87 детей, в очереди — 20. (2008.)

Верхнемарковская средняя школа. На 2008 год обучается 237 учеников (в 1962 году было 237, в 1964 — 450, в 1966 — 970). Оборудована компьютерным классом. Имеется школьный музей.

Медицина 
Больница. Основана в 1991 году

Культура 
Центр досуга и народно-прикладного творчества. В течение 2007 года проведено 116 культурных мероприятий, включая дискотеки.

Спорт 
Спортивно-оздоровительный центр. Спортивный, тренажёрный залы.

Памятники 
Мемориал односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Открыт в 2000 году.

Экология 
Экологические проблемы посёлка связаны, прежде всего, с разработкой Марковского нефтегазоконденсатного месторождения в советский период (1960-70-е гг.):
 загрязнение грунтовых вод;
 нефтепроявления на поверхности земли.

Из-за загрязнения грунтовых вод в Верхнемаркове отсутствует возможность пользоваться скважинами для снабжения водой. Вода для нужд населения подвозится в автомобильных цистернах - по имеющейся информации для питьевого и технического водоснабжения используются артезианские скважины  -3шт (1-ВМ, 2-ВМ,3-ВМ).

Для работы с проблемой нефтяных проявлений создан координационный совет, контролирующий исполнение плановых мероприятий по локализации и утилизации нефтепроявлений.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Кутского района
Населённые пункты на реке Лена